Saint-Ouen (Charente Marítim), municipi al departament de Charente Marítim
 Saint-Ouen (Loir i Cher), municipi al departament de Loir i Cher
 Saint-Ouen (Sena Saint-Denis), municipi al departament de Sena Saint-Denis
 Saint-Ouen (Somme), municipi al departament del Somme
 Saint-Ouen-d'Attez, municipi al departament de l'Eure
 Saint-Ouen-d'Aunis, municipi al departament del Charente Marítim
 Saint-Ouen-de-la-Cour, municipi al departament de l'Orne
 Saint-Ouen-de-Mimbré, municipi al departament del Marne
 Saint-Ouen-de-Pontcheuil, municipi al departament de l'Eure
 Saint-Ouen-de-Sécherouvre, municipi al departament de l'Orne
 Saint-Ouen-de-Thouberville, municipi al departament de l'Eure
 Saint-Ouen-des-Alleux, municipi al departament d'Ille i Villaine (regió de Bretanya)
 Saint-Ouen-des-Besaces, municipi al departament de Calvados
 Saint-Ouen-des-Champs, municipi al departament de l'Eure
 Saint-Ouen-Domprot, municipi al departament del Marne
 Saint-Ouen-du-Breuil, municipi al departament del Sena Marítim
 Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, municipi al departament de Calvados
 Saint-Ouen-du-Tilleul, municipi al departament de l'Eure
 Saint-Ouen-en-Belin, municipi al departament del Sarthe
 Saint-Ouen-en-Brie, municipi al departament de Sena i Marne
 Saint-Ouen-en-Champagne, municipi al departament del Sarthe 
 Saint-Ouen-l'Aumône, municipi al departament de Val-d'Oise 
 Saint-Ouen-la-Rouërie, municipi al departament d'Ille i Villaine (regió de Bretanya)
 Saint-Ouen-le-Brisoult, municipi al departament de l'Orne
 Saint-Ouen-le-Houx, municipi al departament de Calvados
 Saint-Ouen-le-Mauger, municipi al departament del Sena Marítim
 Saint-Ouen-le-Pin, municipi al departament de Calvados
 Saint-Ouen-lès-Parey, municipi al departament dels Vosges
 Saint-Ouen-les-Vignes, municipi al departament de l'Indre i Loira
 Saint-Ouen-Marchefroy, municipi al departament de l'Eure i Loir
 Saint-Ouen-sous-Bailly, municipi al departament del Sena Marítim
 Saint-Ouen-sur-Gartempe, municipi al departament de l'Alta Viena (regió del Llemosí)
 Saint-Ouen-sur-Iton, municipi al departament de l'Orne
 Saint-Ouen-sur-Loire, municipi al departament de Nièvre (regió de Borgonya)
 Saint-Ouen-sur-Maire, municipi al departament de l'Orne
 Saint-Ouen-sur-Morin, municipi al departament de Sena i Marne
 Bettencourt-Saint-Ouen, municipi al departament del Somme
 Bois-Jérôme-Saint-Ouen, municipi al departament de l'Eure
 Bertreville-Saint-Ouen, municipi al departament del Sena Marítim
 La Chapelle-Saint-Ouen, municipi al departament del Sena Marítim
 Lacroix-Saint-Ouen, municipi al departament de l'Oise
 Cantó de Saint-Ouen, cantó francès al departament de Sena Saint-Denis
 Cantó de Saint-Ouen-l'Aumône, cantó francès al departament de Val-d'Oise (regió Illa de França)